Superman: The Man of Steel – fumetto statunitense edito nel periodo 1991-2003, scritto da Mark Schultz e Louise Simonson
 Superman: The Man of Steel – videogioco del 1989 per molti computer
 Superman: The Man of Steel – videogioco del 1992 per Mega Drive
 Superman: The Man of Steel – videogioco del 1993 per Game Gear e Master System
 Superman: The Man of Steel – videogioco del 2002 per Xbox

Pagine correlate
Man of Steel